Hold On:

Альбомы 
 Hold On (Trapeze)
 Hold On (Мордехай Бен Давид)

Песни 
 Hold On — песня Джона Леннона с альбома John Lennon/Plastic Ono Band
 Hold On (песня Korn)
 Hold On (песня Wilson Phillips)
 Hold On (песня Тома Уэйтса из альбома Mule Variations)
 Hold On (песня Deep Purple)
 Hold On (песня Jonas Brothers)
 Hold On — сингл американского рэпера 50 Cent, с его альбома Animal Ambition.
 Hold On Be Strong — песня, с которой Мария Хёукос Сторенг представила Норвегию конкурсе «Евровидение 2008».
 Hold On — песня Джастина Бибера с альбома Justice (2021)